liquidatie (financieel), het beschikbaar maken van geldmiddelen door een bedrijf (eventueel gedeeltelijk) te beëindigen 
liquidatie (moord), een moord als 'afrekening in het criminele circuit' of om iemand uit de weg te ruimen